«Пчёлка» — лодка с подвесным мотором мощностью 8,8 кВт (12 л. с.) и плоскокилеватыми обводами, позволяющими ей развивать скорость с одним водителем до 39 км/ч, с двумя — до 34 км/ч, предназначалась для обслуживания тренировок и соревнований по водно-моторному спорту.

Проект разработан с учётом возможности перевозки «Пчёлки» на багажнике легкового автомобиля. Лодка может также использоваться для прогулок, охоты и рыбной ловли.

Параллельно основной модели заводом выпускался вариант лодки открытого типа, предназначенный для эксплуатации под мотором, под веслами, под парусом с использованием вооружения швертбота «Оптимист».

«Пчёлке» разрешён выход на воду при высоте волны до 0,5 м. Полностью затопленная лодка остаётся на плаву, поддерживая 3 человек, находящихся в воде.

Примечания  

Моторные лодки